Leech steht für:

 Leech (Band), Schweizer Band
 Leech Records, Schweizer Plattenlabel
 Leech Lake, Stausee in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Leech-Gitter, mathematisches Gitter

Leech ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Leech (* 1981), irischer Schauspieler
 Beverly Leech (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin 
 Faith Leech (1941–2013), australische Schwimmerin
 Geoffrey Leech (1936–2014), britischer Sprachwissenschaftler
 George Leech (1921–2012), britischer Stuntman
 James Russell Leech (1888–1952), US-amerikanischer Politiker

 Kenneth Leech (1939–2015), britischer Geistlicher
 Lauren Leech (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Madelaine Leech (* 2003), britische Radsportlerin 
 Margaret Leech (1893–1974), US-amerikanische Historikerin und Autorin

 Ryan Leech (* 1979), kanadischer Radsportler

Siehe auch:
 Lech (Begriffsklärung)
 Mount Leech
 Leechen, Internetbegriff
 Leach
 Litsch